Памятник А. С. Пушкину в Николаеве расположен на Набережной улице в месте, где начинается Ингульский мост. Представляет собой бронзовую фигуру двадцатипятилетнего Александра Пушкина на гранитном постаменте.

Памятник создан в 1988 году Юрием Макушиным.

21 мая 2022 года памятник был демонтирован в рамках дерусификации Украины.

Примечания 

Пушкин
Николаев
Здания и сооружения, построенные в 1988 году на Украине
XX век в Николаевской области
1980-е годы в Николаевской области
Скульптуры 1988 года
Скульптуры по алфавиту
Здания и сооружения, утраченные в 2022 году
Разрушенные памятники
Вандализм на Украине